Arrondissementen in Haïti vormen de bestuurlijke laag tussen het departement en de gemeente. Een departement bestaat uit 3–7 arrondissementen, en een arrondissement bestaat uit 2–8 gemeenten. In de praktijk is het arrondissement vooral een administratieve indeling. Op het niveau van het arrondissement worden weinig besluiten genomen. Besluitvorming ligt veel meer bij het land, of bij de gemeente.

Haïti heeft in totaal 42 arrondissementen:

Externe links 
 Arrondissements et communes op de website Haiti-Référence

 Arrondissementen in Haïti